Posof (district), een district in de provincie Ardahan in Turkije
 Posof (stad), de hoofdstad van dit district